Сла́вное () — посёлок в Шахтёрском районе Донецкой области Украины. Под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики. Входит в Малоорловский сельский совет.

География 
В Донецкой области имеются два населённых пункта с названием Славное. Один в Шахтерском районе, а второй в Марьинском.

Асфальтированная дорога, ведущая в Славное Шахтерского района от трассы , проходит сквозь живописные насаждения дуба и акации. Посёлок с юга, востока и запада окружён сельскохозяйственными полями, на которых выращиваются пшеница, кукуруза и подсолнечник. С северной стороны к посёлку примыкает балка, именуемая в народе «Пьяная», протяжённостью 3 км, переходящая в Волынцевское водохранилище. В окрестностях Славного произрастают многие редкие растения, занесённые в Красную книгу Украины, на северном склоне «Пьяной» балки находится целебный источник.

Соседние населённые пункты по странам света 
С: Прибрежное, Булавинское

СВ: Камышатка, Ольховатка

СЗ: Еленовка

З: город Юнокоммунаровск, Дружное, город Енакиево

ЮЗ: город Ждановка, Шевченко (Розовский сельсовет)

Ю: Малоорловка, город Кировское

ЮВ: Шевченко (Малоорловский сельсовет), Новоорловка

В: —

Население 
Население посёлка по переписи 2001 года составляло 249 человек.

Инфраструктура 
Основную часть жилого массива посёлка составляет частный сектор. Славное имеет чёткую планировку, в основе которой — три параллельно расположенные улицы: Горького, Ленина и Партизанская, их пересекает переулок Зелёный. Посёлок полностью электрифицирован и оснащён центральным водопроводом, газификация отсутствует.

Ближайшее к Славному промышленное предприятие — угольная шахта «Полтавская» (ПО «Орджоникидзеуголь»), на данный момент неработающая. Средняя школа № 11 города Енакиево находится в километре от посёлка.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Шахтёрского района